Le tournoi de tennis de Thaïlande est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute à Bangkok du 10 au .

Nicole Vaidišová remporte le simple dames. En finale, elle bat Nadia Petrova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shinobu Asagoe et Gisela Dulko.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Thaïlande
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Thailande
Sport en Thaïlande en 2005
Tennis en octobre 2005